Daud ist der Name folgender Personen:
 Abraham ibn Daud (1110–1180), jüdischer Chronist, Philosoph und Astronom und der erste jüdische Aristoteliker noch vor Maimonides
 Ayub Daud (* 1990), somalischer Fußballspieler
 Daud Radschha (1947–2012), syrischer Politiker und Militär
 Mohammed Daud Daud (1969–2011), afghanischer Politiker und Milizführer
 Salawati Daud (~1905–1988), indonesische Politikerin und Frauenrechtlerin
 Sulaiman Daud (Tan Sri Sulaiman Daud; 1933–2010), malaysischer Politiker

Siehe auch:
 Daoud
 Dauth
 Dawud